Filadélfia, cidade na Pensilvânia, Estados Unidos

Ou ainda:
Philadelphia (Mississippi)
Philadelphia (Tennessee)

Desporto
Philadelphia 76ers
Philadelphia Eagles
Philadelphia Flyers
Philadelphia Independence

Ver também 

Desambiguações de topônimos